Нестерова Поліна Анатоліївна (нар. 21 травня 2001, Кривий Ріг, Дніпропетровська область) - українська акторка театру та кіно.

Біографія 
Народилась 21 травня 2001 року у місті Кривий Ріг.

Навчалась у Криворізькій гімназії №95, випускниця Народного художнього колективу - Театр танцю "Імідж" (О.Малютіна та Г.Малютіна) та художньої школи №1 міста Кривий Ріг.

Після школи вступила до Київського національного університету культури і мистецтв, закінчила кафедру сценічного мистецтва, режисура театру і кіно, майстерня Ахтема Сеітаблаєва.

У 2020 році, навчаючись на 2 курсі КНУКіМ, дебютувала як кіноакторка— у т/с "Доброволець", режисер Ахтем Сеітаблаєв.

Ролі у театрі 
Київський академічний театр юного глядача 

 День - "Легенди Бахчисарая" (2021), режисер Ахтем Сеітаблаєв.

Антрепризи

 Альона, донька - "Повернення блудного батька", режисер Ілля Ноябрьов.

Фільмографія 
Телебачення

 "Доброволець" (епізод) ,2020

Посилання 
https://dzygamdb.com/uk/site/pers-single?id=29878